Окси́д о́смия:
 Оксид осмия(IV);
 Оксид осмия(VIII).